Leston ist der Nachname von:
 Dennis Leston (1917–1981), britischer Insektenkundler
 Les Leston (1920–2012), britischer Autorennfahrer